Сан-Лоренцо ( — Святой Лаврентий):
 Сан-Лоренцо — жилой квартал Рима.
 Сан-Лоренцо — коммуна, регион Калабрия, Италии.
 Сан-Лоренцо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Сан-Лоренцо — католическая церковь в городе Верона (Италия).
 Сан-Лоренцо — одна из старейших церквей Флоренции.
 Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре — основанный в IV веке раннехристианский храм в Милане.
 Сан-Лоренцо — испанский форт в Панаме
 Кастель-Сан-Лоренцо — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

См. также 
 Святой Лаврентий (значения)
 Сан-Лоренсо